Ассоциация кинокомпаний () (ранее известна как Motion Picture Producers and Distributors of America, Motion Picture Association of America) — американская некоммерческая организация, основанная в 1922 году и объединяющая крупнейших кинопроизводителей, призванная отстаивать их бизнес-интересы. Членами кино-ассоциации являются 6 крупнейших голливудских компаний (на 2022 год):
 Netflix
 Paramount Pictures
 Sony Pictures
 Universal Pictures
 Walt Disney Studios
 Warner Bros.

Ассоциация известна собственной системой прокатных рейтингов фильмов. В настоящее время деятельность организации сосредоточена главным образом на охране авторских прав и лоббировании ужесточения законодательства в этой сфере. Является членом Международного альянса интеллектуальной собственности.

Контактный адрес: 1600 I STREET NW, WASHINGTON, D.C. 20006

См. также 
 Система рейтингов Американской киноассоциации
 Американская ассоциация звукозаписывающих компаний

Примечания

Ссылки 

Кинематограф США
Некоммерческие организации США
Копирайт-лицензии
Организации по охране авторского и смежных прав
Организации, основанные в 1922 году
Появились в 1922 году в США
Кинематографические организации США